Zsolt Nagy (ur. 1971) – rumuński polityk narodowości węgierskiej
 Zsolt Nagy (ur. 1979) – węgierski piłkarz
 Zsolt Nagy (ur. 1993) – węgierski piłkarz